Vaudoncourt (Moza) – francuska gmina w regionie Lotaryngia
 Vaudoncourt (Wogezy) – francuska gmina w regionie Lotaryngia